Veljko (slawisch velik „groß, der Große“) ist ein männlicher Vorname.

Namensträger 
 Veljko Babić (1910–1997), jugoslawischer Priester, Bürgermeister und Widerstandskämpfer
 Veljko Barbieri (* 1950), kroatischer Schriftsteller
 Veljko Bulajić (* 1928), montenegrinischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Veljko Kadijević (1925–2014), Verteidigungsminister Jugoslawiens von 1988 bis 1992
 Veljko Maričić (1907–1973), jugoslawischer Schauspieler
 Veljko Milanković (1955–1993), serbischer Führer des Bataillons Vukovi sa Vučjaka
 Veljko Milković (* 1949), jugoslawischer Autor und Erfinder
 Veljko Paunović (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Veljko Petković (* 1977), serbischer Volleyballspieler
 Veljko Petrović (Heiducke) (um 1780–1813), Wojwodenführer
 Veljko Petrović (1884–1967), jugoslawischer Schriftsteller
 Veljko Rus (1929–2018), slowenischer Soziologe
 Veljko Simić (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Veljko Žibret (* 1978), kroatischer Eishockeyspieler

Männlicher Vorname
Kroatischer Personenname
Serbischer Personenname